Рокетница () — топоним:
 Рокетница — сельская гмина, входящая в Познанский повят Польши.
 Рокетница — сельская гмина, входящая в Ярославский повят Польши.

См. также